Parapyricularia är ett släkte av svampar. Parapyricularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parapyricularia